Os Lusíadas pode se referir a:

Os Lusíadas, a obra de Luís Vaz de Camões
Os Lusíadas, filme de 1906
Lusíadas (selos), emissões base (ou ordinárias) de selos 

Desambiguações de artes